Giacomo Salomoni (1231-1314) – presbitero italiano dell'Ordine dei Frati Predicatori, poi beatificato. 
 Tito Salomoni (1928-1986) – pittore italiano di matrice surrealista.

Pagine correlate 
 Salomon (disambigua)
 Salomone